FC Araks foi uma equipe armênia de futebol com sede em Ararat. Disputava a primeira divisão da Arménia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Ayg Stadium, que possui capacidade para 1.280 espectadores.

História 

O FC Araks foi fundado em 2001.

Ligações externas 

Araks
Clubes de futebol fundados em 2001
Clubes de futebol extintos em 2005